Maple Shade ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Maple Shade Township (New Jersey)
 Maple Shade (New York)
 Maple Shade (Pennsylvania)